А́брамс () — англійське патронімічне прізвище.

Відомі особи 
 Аарон Абрамс (; 1978) — канадський актор, сценарист, продюсер.
 Ґрейсі Абрамс (англ. Gracie Abrams; нар. 1999) — американська музикантка, авторка-виконавиця; донька Джефрі Джейкоба Абрамса. 
 Джефрі Джейкоб Абрамс (; 1966) — американський сценарист, продюсер і режисер.
 Елліотт Абрамс (; 1948) — американський політик.
 Крейтон Абрамс (; 1914—1974) — воєначальник армії США, генерал.
  (; 1874—1956) — американський ботанік.
  (; 1953) — англійський футболіст.
  (; 1912—2015) — американський історик і теоретик літератури.
 Роберт Абрамс (; 1960) — американський воєначальник, генерал армії США (2014), син генерала Крейтона Абрамса.
 Стейсі Абрамс (; 1973) — американська політична діячка, юрист та письменниця.

Див. також 
 Абрамсон

Примітки 

Патронімічні прізвища